The Downward Spiral est une chanson du groupe de metal industriel Nine Inch Nails et la treizième piste sur The Downward Spiral. Il est souvent considérée comme la dernière partie de l'histoire, dans laquelle le personnage principal se suicide avec une arme à feu. L'introduction de la chanson contient une mélodie chromatique très réminiscent de la fin de "Closer", mais en mi majeur plutôt que C Major.

Bibliographie
 

Chanson interprétée par Nine Inch Nails
Chanson de 1994